Tit Estacili Taure (no se sap el seu any de naixença, va morir l'any 53) va ser un senador romà. El seu pare era Tit Estacili Taure, que va ser cònsol l'any 11. La seva mare era Valèria Messal·lina, la filla de Marc Valeri Messal·la Corví cònsol l'any 31 aEC.

L'any 44 Taure va ser cònsol juntament amb Crisp Passiè, i més endavant entre el 51/52 i el 52/53 va governar com a procònsol la província d'Àfrica. Tenia molts diners, cosa que li va portar la ruïna. L'any 53, Marc Tarquici Prisc, que havia estat legat seu a l'Àfrica, el va acusar de repetundae i de practicar la màgia per complaure a Agripina II (la dona de l'emperador Claudi), que volia obtenir les seves riqueses. Taure es va suïcidar abans d'escoltar la sentència i el senat va expulsar després a Prisc per informador i delator.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 40
Senadors romans del segle I